Манозил-олігосахаридглюкозидаза () – білок, який кодується геном MOGS, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 837 амінокислот, а молекулярна маса — 91 918.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Глікозидази